Steineck heißen folgende geographischen Objekte:
 Steineck (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steineck (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steineck (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Steineck (Gemeinde Lichtenau), Ort bei Lichtenau im Waldviertel, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Steineck (Gemeinde Rohrbach-Berg), Katastralgemeinde von Rohrbach-Berg, Oberösterreich
 Stenico (Trentino), Gemeinde in der Provinz Trient, Italien (deutscher Name)
Bauten:
 Steineck (Südschwarzwald), Burgruine bei Schopfheim-Raitbach im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Burg Steineck (Unterfranken), Burgruine zwischen Hohn und Steinach an der Saale im Landkreis Bad Kissingen in Bayern
 Haus Steineck – mehrere Villen
Berge, Landmarken:
 Steineck (Oberösterreichische Voralpen), , Nebengrat des Traunsteins zwischen Traunsee und Almtal
 Steineck (Seckauer Tauern), , über Mur- und Liesingtal bei St. Michael, Steiermark
 Am Steineck, Landspitze am Ostufer des Walchensees gegenüber der Insel Sassau

Steineck ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Steineck (1821–1899), Bürgermeister von Arolsen, Landgerichtsdirektor in Kassel, Landtagspräsident
 Eduard Ey-Steineck (1849–1931), preußischer Offizier
 Otto Steineck (1920–1990), österreichischer Pflanzenbauwissenschaftler
 Raji C. Steineck (* 1966), deutscher Japanologe und Bioethiker
 Rudolf Steineck (* 1906), deutscher Fotograf, Erfinder und Produzent („A-B-C-Kamera“)
 Walter Steineck (1889–1942), deutscher Politiker (NSDAP), MdR

Siehe auch:
 Hochsteineck
 Steinecke
 Steinecker
 Steineckl
 Steinegg